Черняевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Черняевка — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Черняевка — прежнее название аула Калжыр Курчумского района Восточно-Казахстанской области.
 Черняевка — прежнее название села Жибек жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Черняевка — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Черняевка — деревня в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Черняевка — деревня в Называевском районе Омской области.
 Черняевка — деревня в Никольском районе Пензенской области.
 Черняевка — посёлок в Путятинском районе Рязанской области.
 Черняевка — село в Мордовском районе Тамбовской области.
 Черняевка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Черняевка — село в Богородицком районе Тульской области.